Coll de la Maçana (Albanyà), collada del municipi d'Albanyà (Alt Empordà)
 Coll de la Maçana (Espolla), collada entre els municipis d'Espolla (Alt Empordà) i Argelers (Rosselló)
 Coll de la Maçana (Guixers), collada del municipi de Guixers (Solsonès)